Сен-Самсо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Дозюле. Округ коммуны — Лизьё.

Код INSEE коммуны — 14657.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 333 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 230 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 168 были экономически активными, 62 — неактивными (показатель активности — 73,0 %, в 1999 году было 72,6 %). Из 168 активных жителей работали 154 человека (79 мужчин и 75 женщин), безработных было 14 (6 мужчин и 8 женщин). Среди 62 неактивных 17 человек были учениками или студентами, 31 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Сен-Самсон 

Коммуны департамента Кальвадос